Il doppio del torneo di tennis Koser Jewelers Pro Circuit Tennis Challenge 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Monique Adamczak e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Chanel Simmonds e Emily Webley-Smith 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Stephanie Foretz Gacon /  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)
 Monique Adamczak /  Olivia Rogowska (Campionesse)

 Chanel Simmonds /  Emily Webley-Smith (finale)
 Madison Brengle /  Naomi Broady (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Koser Jewelers Pro Circuit Tennis Challenge 2013